Označení 122. peruť může označovat více leteckých perutí:
 122. peruť (Izrael) je jednotka Izraelského letectva.
 122. peruť RAF je bývalý útvar britské Royal Air Force.